Il singolare del torneo di tennis Mumbai Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Takao Suzuki che ha battuto in finale Barry Cowan 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Leander Paes (primo turno)
 Oleg Ogorodov (quarti di finale)
 Andrej Merinov (primo turno)
 Eyal Erlich (quarti di finale)

 Orlin Stanojčev (primo turno)
 Frédéric Fontang (semifinali)
 Eyal Ran (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mumbai Challenger 1997